Flavio Chigi peut désigner trois cardinaux italiens de la famille Chigi :
 Flavio Chigi (1631-1693), créé cardinal par le pape Alexandre VII en 1657 ; 
 Flavio Chigi (1711-1771), créé cardinal par le pape Benoît XIV en 1753 ;
 Flavio Chigi (1810-1885), créé cardinal par le pape Pie IX en 1873.